Leśniowice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Leśniowice, gmina rurale du powiat de Chełm
 Leśniowice, village et chef-lieu de la gmina de même nom